Kankakee peut désigner, aux États-Unis :

Kankakee, ville siège du comté de Kankakee, dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Kankakee, un des 102 comtés de l'État de l'Illinois ;
la Kankakee, rivière longue de 144 km, affluent de l'Illinois, coulant dans les États de l'Indiana et de l'Illinois.